Een fabrikantengeslacht uit Bergen op Zoom
Gieterij Asselbergs, gesticht in 1841
 Beiersch bierbrouwerij Asselbergs, Van Heijst & Co, gesticht in 1874

Alphonse Asselbergs (1839-1916), kunstschilder
Eddy Asselbergs (1943), acteur
Fons Asselbergs (1940), kunsthistoricus, adviseur ruimte en cultuur en voormalig wethouder
Gustave Asselbergs (1938-1967), kunstschilder
Hans Asselbergs (1953-2007), musicus
Willem Asselbergs (1903-1968), schrijver (pseudoniem: Anton van Duinkerken)